

Patronyme 
Holst est un nom de famille d'origine germanique, notamment porté par (ordre alphabétique) : 

 Adriaan Roland Holst (1888-1976), poète néerlandais ;
 Carl Holst (1970-), homme politique danois ;
 Cathrine Holst (1974-), sociologue norvégienne ;
 Christian Holst (1981-), joueur féroïen de football ;
 Erik Holst (1922-2013), homme politique danois ;  
 Erika Holst (1979-), joueuse de hockey sur glace suédoise ; 
  (1978- ), nageur néerlandais ;    
 Gustav Holst (1874-1934), compositeur anglais ;
 Henriette Roland Holst (1869-1952), poétesse néerlandaise ;
 Imogen Holst (1907-1984), compositrice et chef d'orchestre britannique, fille de Gustav Holst ;
 Johan Jørgen Holst (1937-1994), homme politique norvégien ;
 Kai Holst (1913-1945), résistant norvégien ;
 Knut Holst (1884-1977), coureur du combiné nordique norvégien ;
 Richard Roland Holst (1868-1938), artiste néerlandais ;
 Svea Holst (1901-1996), actrice suédoise ;
 Tine Holst (1980-), triathlète danoise.

Von Holst est un nom de famille d'origine germanique, notamment porté par (ordre alphabétique) : 
 Christian von Holst (1941-), historien de l'art allemand.

Voir aussi 

(3590) Holst, astéroïde nommé en l'honneur de Gustav Holst ;
Holst, cratère sur Mercure, également nommé en hommage à Gustav Holst.

Homonymie de patronyme